HFS est un sigle qui peut désigner :
 , un mécanisme de sécurité utilisé dans les systèmes d'exploitation Microsoft Windows ;
  (ou HFS+ dans sa dernière version), un système de fichiers utilisé par les ordinateurs Macintosh ;
 , utilisé par z/OS d'IBM et les systèmes d'exploitation « System z » antérieurs ;
 , un système de fichiers utilisé par le système d'exploitation HP-UX ;
 ,  un serveur web destiné au partage de fichiers.